Akira Lenting (jpn. レンティング陽?; ur. 11 sierpnia 1990 w Tokio) – japoński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 23 lutego 2008 roku, podczas zawodów Mistrzostw Świata juniorów we włoskiej miejscowości Malles Venosta, gdzie zajął 39. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 20 listopada 2010 roku w Gällivare, na dystansie 15 km stylem dowolnym zajął 83. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas Pucharu Świata w fińskiej Ruce, gdzie na dystansie 15 km dowolnym zajął 26. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Lenting nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Bibliografia

Przypisy 

Japońscy biegacze narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011